satanizm
 satanizm laveyański
 lucyferianizm
 setianizm